|-
|15501 Pepawlowski||1999 NK10|| align=right|14,2|| align=right|2,870|| align=right|0,075|| align=right|1,71|| align=right|4,862||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15502)||1999 NV27|| align=right|10,1|| align=right|5,152|| align=right|0,017|| align=right|16,81|| align=right|11,70||JUT||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15503)||1999 RD25|| align=right|14,0|| align=right|2,648|| align=right|0,062|| align=right|3,56|| align=right|4,308||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15504)||1999 RG33|| align=right|12,1|| align=right|9,378|| align=right|0,774|| align=right|34,95|| align=right|28,72||XXX||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(15505)||1999 RF56|| align=right|11,6|| align=right|3,948|| align=right|0,118|| align=right|7,99|| align=right|7,844||HLD||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15506 Preygel||1999 RX132|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,061|| align=right|4,81|| align=right|3,660||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15507 Rengarajan||1999 RC166|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,146|| align=right|5,67|| align=right|3,706||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15508)||1999 TE38|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,228|| align=right|3,49|| align=right|4,875||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(15509)||1999 TX113|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,070|| align=right|12,42|| align=right|4,279||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15510 Phoeberounds||1999 TF127|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,093|| align=right|2,50|| align=right|3,782||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15511)||1999 TD185|| align=right|13,0|| align=right|2,636|| align=right|0,186|| align=right|14,69|| align=right|4,278||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15512 Snyder||1999 UK1|| align=right|12,4|| align=right|3,042|| align=right|0,022|| align=right|13,80|| align=right|5,305||MBA||18. oktober 1999||Junk Bond||J. Medkeff; D. Healy
|-
|15513 Emmermann||1999 UV38|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,081|| align=right|4,90|| align=right|3,445||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15514)||1999 VW24|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,069|| align=right|19,64|| align=right|5,604||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15515)||1999 VN80|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,244|| align=right|5,25|| align=right|4,881||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15516)||1999 VN86|| align=right|13,6|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|12,52|| align=right|4,374||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15517)||1999 VS113|| align=right|13,8|| align=right|2,781|| align=right|0,184|| align=right|7,78|| align=right|4,636||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(15518)||1999 VY153|| align=right|12,8|| align=right|2,793|| align=right|0,164|| align=right|8,74|| align=right|4,666||MBA||10. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(15519)||1999 XW|| align=right|12,3|| align=right|3,208|| align=right|0,121|| align=right|13,08|| align=right|5,744||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15520)||1999 XK98|| align=right|12,4|| align=right|2,655|| align=right|0,130|| align=right|11,67|| align=right|4,326||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15521)||1999 XH133|| align=right|10,6|| align=right|5,214|| align=right|0,072|| align=right|10,70|| align=right|11,91||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15522 Trueblood||1999 XX136|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,126|| align=right|9,85|| align=right|3,534||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|15523 Grenville||1999 XE151|| align=right|13,4|| align=right|2,774|| align=right|0,163|| align=right|10,27|| align=right|4,619||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15524)||1999 XO175|| align=right|12,6|| align=right|2,718|| align=right|0,114|| align=right|11,47|| align=right|4,481||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15525)||1999 XH176|| align=right|13,1|| align=right|2,673|| align=right|0,191|| align=right|8,94|| align=right|4,369||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15526)||1999 XH229|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,160|| align=right|16,18|| align=right|5,153||MBA||8. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15527)||1999 YY2|| align=right|10,4|| align=right|5,215|| align=right|0,154|| align=right|21,27|| align=right|11,91||JUT||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15528)||2000 AJ10|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,192|| align=right|4,32|| align=right|3,261||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15529)||2000 AA80|| align=right|10,8|| align=right|5,242|| align=right|0,027|| align=right|5,09|| align=right|12,00||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15530 Kuber||2000 AV98|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,161|| align=right|5,70|| align=right|3,519||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15531)||2000 AV99|| align=right|15,1|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|3,242||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15532)||2000 AP126|| align=right|12,4|| align=right|3,137|| align=right|0,033|| align=right|11,62|| align=right|5,556||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15533)||2000 AP138|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,130|| align=right|9,69|| align=right|3,564||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15534)||2000 AQ164|| align=right|12,7|| align=right|3,042|| align=right|0,156|| align=right|7,83|| align=right|5,304||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15535)||2000 AT177|| align=right|10,4|| align=right|5,157|| align=right|0,085|| align=right|13,20|| align=right|11,71||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15536)||2000 AG191|| align=right|10,8|| align=right|5,188|| align=right|0,144|| align=right|14,68|| align=right|11,82||JUT||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15537)||2000 AM199|| align=right|12,2|| align=right|3,058|| align=right|0,134|| align=right|12,53|| align=right|5,348||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15538)||2000 BW14|| align=right|13,0|| align=right|2,975|| align=right|0,074|| align=right|10,34|| align=right|5,129||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(15539)||2000 CN3|| align=right|9,9|| align=right|5,361|| align=right|0,043|| align=right|27,84|| align=right|12,41||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15540)||2000 CF18|| align=right|11,6|| align=right|3,978|| align=right|0,116|| align=right|17,01|| align=right|7,933||HLD||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15541)||2000 CN63|| align=right|12,8|| align=right|3,154|| align=right|0,118|| align=right|18,38|| align=right|5,599||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15542)||2000 DN3|| align=right|13,5|| align=right|2,755|| align=right|0,106|| align=right|9,97|| align=right|4,572||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|15543 Elizateel||2000 DD96|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,159|| align=right|00,58|| align=right|4,241||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15544)||2000 EG17|| align=right|13,5|| align=right|2,921|| align=right|0,055|| align=right|1,38|| align=right|4,993||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15545)||2000 EK46|| align=right|12,7|| align=right|3,986|| align=right|0,170|| align=right|2,18|| align=right|7,957||HLD||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15546)||2000 EZ75|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|11,50|| align=right|4,092||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15547)||2000 ET91|| align=right|14,6|| align=right|2,141|| align=right|0,136|| align=right|2,85|| align=right|3,132||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15548)||2000 EJ147|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,093|| align=right|5,05|| align=right|3,315||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(15549)||2000 FN|| align=right|13,6|| align=right|2,217|| align=right|0,211|| align=right|7,14|| align=right|3,300||MBA||25. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|15550 Sydney||2000 FR10|| align=right|12,9|| align=right|2,977|| align=right|0,116|| align=right|9,61|| align=right|5,135||MBA||31. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|15551 Paddock||2000 FQ25|| align=right|12,6|| align=right|3,044|| align=right|0,184|| align=right|9,02|| align=right|5,310||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15552)||2000 FO26|| align=right|12,3|| align=right|3,123|| align=right|0,200|| align=right|16,37|| align=right|5,518||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15553 Carachang||2000 FG45|| align=right|14,4|| align=right|2,267|| align=right|0,148|| align=right|6,86|| align=right|3,412||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15554)||2000 FH46|| align=right|13,7|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|7,09|| align=right|3,716||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15555)||2000 FD49|| align=right|13,4|| align=right|2,989|| align=right|0,063|| align=right|10,29|| align=right|5,166||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15556)||2000 FW49|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,127|| align=right|6,08|| align=right|3,648||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15557 Kimcochran||2000 GV|| align=right|13,5|| align=right|2,859|| align=right|0,082|| align=right|1,17|| align=right|4,834||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(15558)||2000 GR2|| align=right|12,8|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|14,74|| align=right|4,146||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15559 Abigailhines||2000 GR23|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,083|| align=right|1,78|| align=right|4,233||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15560)||2000 GR24|| align=right|12,8|| align=right|2,878|| align=right|0,258|| align=right|12,01|| align=right|4,883||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15561)||2000 GU36|| align=right|13,8|| align=right|2,400|| align=right|0,243|| align=right|10,46|| align=right|3,717||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15562)||2000 GF48|| align=right|11,9|| align=right|3,146|| align=right|0,202|| align=right|11,59|| align=right|5,580||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15563 Remsberg||2000 GG48|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,817||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15564)||2000 GU48|| align=right|13,4|| align=right|2,934|| align=right|0,052|| align=right|1,33|| align=right|5,025||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15565 Benjaminsteele||2000 GM49|| align=right|14,2|| align=right|2,859|| align=right|0,085|| align=right|00,76|| align=right|4,834||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15566 Elizabethbaker||2000 GD50|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,141|| align=right|2,34|| align=right|3,407||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15567 Giacomelli||2000 GF53|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,040|| align=right|00,61|| align=right|5,114||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15568)||2000 GP54|| align=right|13,3|| align=right|2,974|| align=right|0,048|| align=right|00,92|| align=right|5,127||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15569 Feinberg||2000 GC60|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,185|| align=right|1,77|| align=right|3,362||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15570)||2000 GT60|| align=right|14,0|| align=right|2,453|| align=right|0,130|| align=right|1,47|| align=right|3,842||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15571)||2000 GM61|| align=right|13,6|| align=right|3,202|| align=right|0,211|| align=right|00,67|| align=right|5,728||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15572)||2000 GH65|| align=right|13,2|| align=right|3,213|| align=right|0,169|| align=right|2,11|| align=right|5,758||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15573)||2000 GX65|| align=right|13,7|| align=right|2,867|| align=right|0,040|| align=right|1,72|| align=right|4,854||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15574 Stephaniehass||2000 GF66|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,133|| align=right|3,70|| align=right|3,469||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15575)||2000 GC68|| align=right|13,6|| align=right|2,754|| align=right|0,173|| align=right|5,26|| align=right|4,571||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15576 Munday||2000 GK68|| align=right|14,2|| align=right|2,919|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|4,987||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15577 Gywilliams||2000 GN68|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,119|| align=right|2,17|| align=right|3,303||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15578)||2000 GW69|| align=right|13,4|| align=right|2,898|| align=right|0,074|| align=right|1,36|| align=right|4,934||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15579)||2000 GP70|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,044|| align=right|3,24|| align=right|4,396||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15580)||2000 GE71|| align=right|12,9|| align=right|2,624|| align=right|0,051|| align=right|7,38|| align=right|4,251||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15581)||2000 GV72|| align=right|13,9|| align=right|2,613|| align=right|0,048|| align=right|2,10|| align=right|4,222||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15582 Russellburrows||2000 GZ73|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,093|| align=right|1,70|| align=right|5,208||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15583 Hanick||2000 GM74|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,134|| align=right|1,81|| align=right|4,256||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15584)||2000 GO74|| align=right|13,6|| align=right|2,845|| align=right|0,063|| align=right|13,52|| align=right|4,797||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15585)||2000 GR74|| align=right|13,9|| align=right|2,315|| align=right|0,241|| align=right|9,07|| align=right|3,521||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15586)||2000 GV75|| align=right|13,2|| align=right|2,603|| align=right|0,233|| align=right|13,64|| align=right|4,198||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15587)||2000 GK76|| align=right|13,8|| align=right|3,009|| align=right|0,015|| align=right|2,33|| align=right|5,218||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15588)||2000 GO79|| align=right|13,5|| align=right|3,199|| align=right|0,158|| align=right|1,02|| align=right|5,722||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15589)||2000 GB80|| align=right|12,6|| align=right|2,996|| align=right|0,050|| align=right|9,11|| align=right|5,186||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15590)||2000 GH82|| align=right|12,7|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|12,36|| align=right|4,190||MBA||7. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15591)||2000 GP89|| align=right|12,3|| align=right|3,134|| align=right|0,080|| align=right|13,35|| align=right|5,547||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15592)||2000 GJ91|| align=right|13,6|| align=right|2,537|| align=right|0,208|| align=right|8,34|| align=right|4,041||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15593)||2000 GR93|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,172|| align=right|10,96|| align=right|5,667||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15594 Castillo||2000 GG95|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,163|| align=right|7,43|| align=right|3,435||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15595)||2000 GX95|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,108|| align=right|14,22|| align=right|4,138||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15596)||2000 GZ95|| align=right|13,9|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|1,86|| align=right|3,708||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15597)||2000 GM96|| align=right|13,5|| align=right|2,842|| align=right|0,045|| align=right|2,38|| align=right|4,790||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15598)||2000 GP96|| align=right|14,0|| align=right|2,621|| align=right|0,165|| align=right|2,55|| align=right|4,244||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15599 Richardlarson||2000 GF99|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,104|| align=right|3,66|| align=right|3,757||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15600)||2000 GY103|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,082|| align=right|9,60|| align=right|5,333||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15601)||2000 GZ106|| align=right|13,1|| align=right|3,207|| align=right|0,169|| align=right|11,45|| align=right|5,743||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15602)||2000 GA108|| align=right|13,3|| align=right|2,777|| align=right|0,026|| align=right|4,70|| align=right|4,628||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15603)||2000 GG108|| align=right|14,0|| align=right|2,797|| align=right|0,069|| align=right|6,49|| align=right|4,676||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15604 Fruits||2000 GT108|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,183|| align=right|8,70|| align=right|3,420||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15605)||2000 GY114|| align=right|12,9|| align=right|2,572|| align=right|0,150|| align=right|14,20|| align=right|4,125||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15606 Winer||2000 GU122|| align=right|14,3|| align=right|2,179|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,216||MBA||11. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(15607)||2000 GA124|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,276|| align=right|7,59|| align=right|3,820||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15608 Owens||2000 GK124|| align=right|14,1|| align=right|2,321|| align=right|0,043|| align=right|7,35|| align=right|3,536||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15609 Kosmaczewski||2000 GP124|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,290|| align=right|6,74|| align=right|3,421||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15610)||2000 GY126|| align=right|13,1|| align=right|2,934|| align=right|0,092|| align=right|11,00|| align=right|5,025||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15611)||2000 GD127|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,158|| align=right|8,20|| align=right|4,612||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15612)||2000 GV133|| align=right|13,4|| align=right|2,970|| align=right|0,061|| align=right|11,57|| align=right|5,118||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15613)||2000 GH136|| align=right|13,2|| align=right|2,567|| align=right|0,109|| align=right|12,78|| align=right|4,113||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15614 Pillinger||2000 GA143|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,052|| align=right|10,25|| align=right|5,170||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15615)||2000 HU1|| align=right|12,0|| align=right|3,975|| align=right|0,240|| align=right|2,99|| align=right|7,923||HLD||25. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(15616)||2000 HG10|| align=right|13,0|| align=right|3,174|| align=right|0,156|| align=right|2,51|| align=right|5,654||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15617 Fallowfield||2000 HK10|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,111|| align=right|2,82|| align=right|3,483||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15618 Lorifritz||2000 HF11|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,144|| align=right|2,21|| align=right|3,458||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15619 Albertwu||2000 HE13|| align=right|14,3|| align=right|2,637|| align=right|0,099|| align=right|2,18|| align=right|4,282||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15620 Beltrami||2000 HQ14|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,150|| align=right|1,58|| align=right|3,776||MBA||29. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|15621 Erikhovland||2000 HO20|| align=right|12,6|| align=right|2,632|| align=right|0,153|| align=right|16,00|| align=right|4,268||MBA||29. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|15622 Westrich||2000 HY20|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,063|| align=right|3,69|| align=right|3,385||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15623)||2000 HU30|| align=right|14,0|| align=right|2,273|| align=right|0,180|| align=right|3,39|| align=right|3,426||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15624 Lamberton||2000 HB31|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,047|| align=right|1,93|| align=right|3,662||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15625)||2000 HB35|| align=right|14,0|| align=right|2,580|| align=right|0,138|| align=right|15,54|| align=right|4,145||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15626)||2000 HR50|| align=right|12,1|| align=right|3,926|| align=right|0,121|| align=right|1,80|| align=right|7,778||HLD||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15627 Hong||2000 HW52|| align=right|14,1|| align=right|2,590|| align=right|0,125|| align=right|4,31|| align=right|4,167||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15628 Gonzales||2000 HA53|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,140|| align=right|00,93|| align=right|3,286||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15629 Sriner||2000 HK53|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,104|| align=right|1,20|| align=right|4,435||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15630 Disanti||2000 HT56|| align=right|14,4|| align=right|2,327|| align=right|0,115|| align=right|5,47|| align=right|3,549||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15631 Dellorusso||2000 HT57|| align=right|12,4|| align=right|3,004|| align=right|0,078|| align=right|10,55|| align=right|5,207||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|15632 Magee-Sauer||2000 HU70|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,092|| align=right|5,12|| align=right|3,442||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(15633)||2000 JZ1|| align=right|12,7|| align=right|2,349|| align=right|0,218|| align=right|24,24|| align=right|3,600||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15634)||2000 JD15|| align=right|13,8|| align=right|2,348|| align=right|0,053|| align=right|7,52|| align=right|3,598||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|15635 Andrewhager||2000 JV27|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|3,26|| align=right|3,808||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15636)||2000 JD31|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,151|| align=right|5,83|| align=right|5,644||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15637)||2000 JY53|| align=right|12,3|| align=right|3,177|| align=right|0,081|| align=right|15,36|| align=right|5,661||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15638)||2000 JA65|| align=right|11,0|| align=right|3,991|| align=right|0,184|| align=right|9,44|| align=right|7,973||HLD||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(15639)||2074 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,093|| align=right|2,53|| align=right|3,538||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15640)||2632 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,207|| align=right|1,19|| align=right|5,157||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15641)||2668 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,264|| align=right|0,058|| align=right|1,37|| align=right|3,406||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15642)||2679 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,197|| align=right|3,74|| align=right|3,382||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15643)||3540 P-L|| align=right|13,2|| align=right|2,774|| align=right|0,173|| align=right|7,74|| align=right|4,619||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15644)||4157 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,274|| align=right|0,158|| align=right|2,18|| align=right|3,429||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15645)||4163 P-L|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,016|| align=right|3,87|| align=right|5,221||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15646)||4555 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,222|| align=right|2,46|| align=right|3,721||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15647)||4556 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,134|| align=right|3,16|| align=right|5,197||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15648)||6115 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,076|| align=right|5,24|| align=right|3,425||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15649)||6317 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,863|| align=right|0,080|| align=right|1,03|| align=right|4,845||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15650)||6725 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,124|| align=right|2,51|| align=right|5,327||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|15651 Tlepolemos||9612 P-L|| align=right|11,0|| align=right|5,250|| align=right|0,040|| align=right|2,97|| align=right|12,03||JUT||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(15652)||1048 T-1|| align=right|12,4|| align=right|3,233|| align=right|0,075|| align=right|22,45|| align=right|5,812||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15653)||1080 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,532|| align=right|0,233|| align=right|8,99|| align=right|4,029||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15654)||1176 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,182|| align=right|0,105|| align=right|6,10|| align=right|5,675||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15655)||2209 T-1|| align=right|13,0|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|3,01|| align=right|5,676||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15656)||3277 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,198|| align=right|0,131|| align=right|00,53|| align=right|5,719||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15657)||1125 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,190|| align=right|0,174|| align=right|00,99|| align=right|5,695||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15658)||1265 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,128|| align=right|1,42|| align=right|4,061||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15659)||2141 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,803|| align=right|0,053|| align=right|5,16|| align=right|4,692||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15660)||3025 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,188|| align=right|2,36|| align=right|3,491||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15661)||3281 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|4,51|| align=right|3,445||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15662)||4064 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,293|| align=right|0,031|| align=right|8,53|| align=right|3,472||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|15663 Periphas||4168 T-2|| align=right|10,6|| align=right|5,172|| align=right|0,105|| align=right|33,93|| align=right|11,77||JUT||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15664)||4050 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,147|| align=right|5,08|| align=right|4,080||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15665)||4094 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,516|| align=right|0,075|| align=right|4,95|| align=right|3,991||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15666)||5021 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,166|| align=right|9,42|| align=right|4,122||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15667)||5046 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,115|| align=right|6,18|| align=right|3,478||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15668)||5138 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,132|| align=right|12,96|| align=right|4,165||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(15669)||1974 ST1|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,206|| align=right|2,78|| align=right|3,782||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15670)||1975 SO1|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,046|| align=right|2,39|| align=right|5,208||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15671)||1977 EP6|| align=right|12,5|| align=right|3,943|| align=right|0,115|| align=right|7,18|| align=right|7,828||HLD||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(15672)||1977 EX7|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|2,28|| align=right|3,778||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|15673 Chetaev||1978 PV2|| align=right|14,1|| align=right|2,207|| align=right|0,269|| align=right|5,38|| align=right|3,278||MBA||8. avgust 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(15674)||1978 RR7|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,049|| align=right|6,17|| align=right|3,594||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|15675 Goloseevo||1978 SP5|| align=right|13,2|| align=right|2,774|| align=right|0,112|| align=right|3,96|| align=right|4,619||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15676)||1978 TQ5|| align=right|13,3|| align=right|3,154|| align=right|0,328|| align=right|4,85|| align=right|5,601||MBA||8. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15677)||1980 TZ5|| align=right|12,2|| align=right|2,846|| align=right|0,154|| align=right|13,34|| align=right|4,801||MBA||14. oktober 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|(15678)||1981 DM|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,083|| align=right|6,62|| align=right|3,624||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15679)||1981 DA1|| align=right|14,0|| align=right|2,724|| align=right|0,092|| align=right|11,46|| align=right|4,496||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15680)||1981 EV7|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,051|| align=right|4,28|| align=right|4,552||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15681)||1981 ES17|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,100|| align=right|2,04|| align=right|4,523||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15682)||1981 EB25|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,240|| align=right|11,58|| align=right|5,154||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15683)||1981 EX25|| align=right|15,7|| align=right|2,372|| align=right|0,115|| align=right|4,09|| align=right|3,653||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15684)||1981 ED28|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,088|| align=right|2,83|| align=right|4,492||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15685)||1981 EU33|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,137|| align=right|5,70|| align=right|3,613||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15686)||1981 EW33|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,117|| align=right|2,70|| align=right|4,432||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15687)||1981 ES38|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,133|| align=right|6,58|| align=right|3,676||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(15688)||1981 UW23|| align=right|12,7|| align=right|2,592|| align=right|0,204|| align=right|13,93|| align=right|4,173||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15689)||1981 UP25|| align=right|12,9|| align=right|2,544|| align=right|0,194|| align=right|7,73|| align=right|4,056||MBA||25. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(15690)||1982 JD3|| align=right|14,3|| align=right|2,324|| align=right|0,112|| align=right|7,59|| align=right|3,541||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|15691 Maslov||1982 TF1|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,245|| align=right|3,14|| align=right|3,637||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(15692)||1984 RA|| align=right|14,8|| align=right|1,927|| align=right|0,103|| align=right|23,22|| align=right|2,674||MBA||1. september 1984||Observatorij Palomar||M. A. Barucci
|-
|(15693)||1984 SN6|| align=right|13,2|| align=right|2,563|| align=right|0,087|| align=right|3,30|| align=right|4,102||MBA||23. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15694)||1985 RR3|| align=right|13,1|| align=right|3,003|| align=right|0,090|| align=right|10,97|| align=right|5,202||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15695)||1985 RJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,249|| align=right|2,84|| align=right|3,782||MBA||11. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(15696)||1986 QG1|| align=right|14,8|| align=right|2,321|| align=right|0,014|| align=right|4,58|| align=right|3,536||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15697)||1986 QO1|| align=right|13,3|| align=right|2,876|| align=right|0,139|| align=right|4,28|| align=right|4,876||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15698)||1986 QO2|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,175|| align=right|1,87|| align=right|5,515||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15699)||1986 VM6|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,224|| align=right|4,12|| align=right|3,615||MBA||6. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15700)||1987 QD|| align=right|14,4|| align=right|2,209|| align=right|0,316|| align=right|26,79|| align=right|3,283||MBA||24. avgust 1987||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(15701)||1987 RG1|| align=right|13,7|| align=right|2,437|| align=right|0,184|| align=right|1,23|| align=right|3,804||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15702)||1987 RN3|| align=right|13,5|| align=right|2,736|| align=right|0,139|| align=right|7,97|| align=right|4,524||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(15703)||1987 SU1|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,134|| align=right|6,03|| align=right|3,286||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(15704)||1987 SE7|| align=right|15,1|| align=right|2,221|| align=right|0,192|| align=right|4,83|| align=right|3,309||MBA||20. september 1987||Observatorij Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(15705)||1988 AH5|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,086|| align=right|6,97|| align=right|3,758||MBA||14. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15706)||1988 CE2|| align=right|14,0|| align=right|2,283|| align=right|0,150|| align=right|6,46|| align=right|3,448||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15707)||1988 RN4|| align=right|14,1|| align=right|2,588|| align=right|0,257|| align=right|11,20|| align=right|4,164||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15708)||1988 RB12|| align=right|14,5|| align=right|2,544|| align=right|0,255|| align=right|5,42|| align=right|4,057||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(15709)||1988 XH1|| align=right|12,7|| align=right|2,676|| align=right|0,190|| align=right|13,93|| align=right|4,377||MBA||7. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|15710 Böcklin||1989 AV6|| align=right|13,9|| align=right|2,243|| align=right|0,188|| align=right|7,01|| align=right|3,358||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(15711)||1989 GZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|2,05|| align=right|3,462||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15712)||1989 RN2|| align=right|13,0|| align=right|3,184|| align=right|0,205|| align=right|11,13|| align=right|5,680||MBA||1. september 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(15713)||1989 SM4|| align=right|13,7|| align=right|3,045|| align=right|0,137|| align=right|2,53|| align=right|5,311||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15714)||1989 TL15|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,152|| align=right|1,43|| align=right|4,014||MBA||3. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15715)||1989 UN1|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,287|| align=right|4,81|| align=right|4,070||MBA||28. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(15716)||1989 WY1|| align=right|13,0|| align=right|2,780|| align=right|0,188|| align=right|15,24|| align=right|4,634||MBA||29. november 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(15717)||1990 BL1|| align=right|13,4|| align=right|2,620|| align=right|0,161|| align=right|12,91|| align=right|4,239||MBA||21. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(15718)||1990 BB2|| align=right|13,3|| align=right|2,594|| align=right|0,109|| align=right|11,14|| align=right|4,177||MBA||30. januar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(15719)||1990 CF|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,104|| align=right|14,31|| align=right|4,229||MBA||1. februar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(15720)||1990 EN1|| align=right|13,7|| align=right|2,808|| align=right|0,150|| align=right|7,41|| align=right|4,704||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15721)||1990 OV|| align=right|14,1|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|6,31|| align=right|3,413||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(15722)||1990 QV2|| align=right|13,1|| align=right|3,004|| align=right|0,100|| align=right|10,41|| align=right|5,207||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15723)||1990 SA2|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,133|| align=right|1,44|| align=right|3,431||MBA||20. september 1990||Geisei||T. Seki
|-
|15724 Zille||1990 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|5,41|| align=right|3,562||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(15725)||1990 TX4|| align=right|13,5|| align=right|2,980|| align=right|0,143|| align=right|8,24|| align=right|5,144||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(15726)||1990 TG5|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,185|| align=right|3,76|| align=right|3,379||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|15727 Ianmorison||1990 TO9|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,137|| align=right|3,24|| align=right|3,452||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|15728 Karlmay||1990 TG11|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,082|| align=right|2,50|| align=right|3,507||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|15729 Yumikoitahana||1990 UB|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,169|| align=right|3,21|| align=right|3,458||MBA||16. oktober 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(15730)||1990 UA1|| align=right|12,4|| align=right|2,674|| align=right|0,129|| align=right|12,10|| align=right|4,371||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(15731)||1990 UW2|| align=right|13,4|| align=right|3,187|| align=right|0,117|| align=right|7,13|| align=right|5,688||MBA||16. oktober 1990||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(15732)||1990 VZ5|| align=right|12,6|| align=right|3,168|| align=right|0,054|| align=right|10,41|| align=right|5,638||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15733)||1990 VB6|| align=right|14,6|| align=right|2,349|| align=right|0,083|| align=right|7,56|| align=right|3,599||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15734)||1990 WV1|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,044|| align=right|5,29|| align=right|3,594||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15735)||1990 WF2|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,068|| align=right|10,49|| align=right|5,661||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15736)||1990 XN|| align=right|13,8|| align=right|2,466|| align=right|0,160|| align=right|6,34|| align=right|3,873||MBA||8. december 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15737)||1991 CL|| align=right|12,7|| align=right|2,765|| align=right|0,159|| align=right|13,93|| align=right|4,597||MBA||5. februar 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(15738)||1991 DP|| align=right|13,1|| align=right|3,054|| align=right|0,036|| align=right|10,80|| align=right|5,337||MBA||21. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(15739)||1991 ER|| align=right|14,2|| align=right|2,515|| align=right|0,080|| align=right|8,03|| align=right|3,989||MBA||9. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(15740)||1991 EG1|| align=right|13,3|| align=right|2,580|| align=right|0,130|| align=right|14,91|| align=right|4,145||MBA||15. marec 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(15741)||1991 GZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,088|| align=right|2,23|| align=right|3,379||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15742)||1991 LB4|| align=right|14,2|| align=right|2,690|| align=right|0,031|| align=right|14,22|| align=right|4,410||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15743)||1991 ND7|| align=right|13,7|| align=right|2,707|| align=right|0,048|| align=right|2,80|| align=right|4,452||MBA||12. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(15744)||1991 PU|| align=right|14,0|| align=right|2,709|| align=right|0,133|| align=right|4,17|| align=right|4,458||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15745)||1991 PM5|| align=right|17,8|| align=right|1,720|| align=right|0,256|| align=right|14,43|| align=right|2,255||AMR||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(15746)||1991 PN8|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,234|| align=right|1,96|| align=right|4,597||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15747)||1991 RW23|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,083|| align=right|4,01|| align=right|4,666||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15748)||1991 RG25|| align=right|13,2|| align=right|2,800|| align=right|0,219|| align=right|9,11|| align=right|4,684||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(15749)||1991 VT1|| align=right|14,3|| align=right|2,187|| align=right|0,117|| align=right|2,95|| align=right|3,233||MBA||5. november 1991||Ojima||A. Natori; T. Urata
|-
|(15750)||1991 VJ4|| align=right|13,0|| align=right|2,287|| align=right|0,149|| align=right|7,03|| align=right|3,458||MBA||9. november 1991||Dynic||A. Sugie
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov